Татья́на И́горевна Родио́нова (род. 26 ноября 1976, Саратов) — российская театральная актриса.

Биография 
Татьяна Родионова родилась 26 ноября 1976 года в Саратове.

Училась на театральном факультете Саратовской государственной консерватории им. Собинова (курс Александра Галко). По окончании обучения в 1997 году была принята в труппу Саратовского академического театра драмы имени И. А. Слонова.

В 2005 году Татьяна Игоревна с успехом воплотила драматический образ Вероники в постановке Саратовского ТЮЗа «Вечно живые» по пьесе Виктора Розова.

В 2006 году Татьяна Родионова участвовала в культурном проекте «Ночь музеев», сыграв совместно с актёрами Саратовского театра юного зрителя Григорием Цинманом и Ильёй Володарским в спектакле «Мы вернёмся в эти долины, когда вновь зацветут сирени»..

С 2007 года преподаёт актёрское мастерство на театральном факультете Саратовской государственной консерватории им. Собинова, являясь вторым педагогом у Риммы Беляковой.

25 сентября 2015 года актриса приняла участие в театрализованных онлайн-чтениях произведений А. П. Чехова «Чехов жив», читала фрагменты «Чайки».

Роли в театре

Саратовский государственный академический театр драмы имени И.А. Слонова 

 «Вишнёвый сад» А. П. Чехова — Дуняша
 1998 — «На дне» М. Горького. Режиссёр: Антон Кузнецов — Настя
 «Орех Кракатук» Юлия Кима — Маша
 «Таня-Таня» Ольги Мухиной. Режиссёр: Игорь Коняев — Девушка
 «Изобретательная влюблённая» Лопе де Вега — Герарда
 2000 — «Конкурс» Александра Галина — Катя Волкова
 «Неугомонный дух» Н. Коуарда — Эльвира
 2006 — «Трамвай „Желание“» Теннесси Уильямса. Режиссёр: Марина Глуховская — Стэлла
 2006 — «Ночь ошибок» О. Голдсмита. Режиссёр: Римма Белякова — Мисс Хардкасл
 2007 — «Валентинов день» Ивана Вырыпаева. Режиссёр: Виктор Рыжаков — Катя
 2007 — «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского. Режиссёр: Марина Глуховская — Авдотья Романовна Раскольникова
 2008 — «Гамлет» Шекспира. Режиссёр: Марина Глуховская — Офелия
 2008 — «Лучшие дни нашей жизни» У. Сарояна. Режиссёр: Александр Плетнёв — Мэри Л.
 2008 — «Записки сумасшедшего» по Н. В. Гоголю. Режиссёр: Антон Коваленко — Фидель, подруга Меджи
 2010 — «Женитьба» по Н. В. Гоголю. Режиссёр: Антон Коваленко — Агафья Тихоновна
  — «Чайка» А. П. Чехова. Режиссёр: Сергей Стеблюк — Маша Шамраева
  — «Жестокие игры» А. Н. Арбузова. Режиссёр: Евгений Марчелли — Маша Земцова
  — «Всё мои сыновья» Артура Миллера. Режиссёр: Николай Дручек — Энн Дивер
  — «Сошедший с поезда» Алексея Слаповского. Режиссёр: Алексей Слаповский — Лара
  — «Свидетель обвинения» Агаты Кристи. Режиссёр: Эльвира Данилина — Ромэйн

Саратовский академический театр юного зрителя имени Ю. П. Киселёва 
 2005 — «Вечно живые» Виктора Розова. Режиссёр: Александр Соловьёв — Вероника

Награды 
 2018 — «Золотой Арлекин» за роль Елизаветы Андреевны Протасовой (Лизы) в спектакле «Живой труп» в номинации «Работа актёра в драматическом театре (Женская роль)»
 2023 — Медаль «За труды в культуре и искусстве» (26 января 2023 года) — за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Примечания

Ссылки 
Выпускники Саратовской театральной школы
Актёры и актрисы Саратовского театра драмы
Лауреаты премии «Золотой арлекин»